В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок Америки по футболу 1991 года в Чили, проходившем в период с 6 по 21 июля 1991 года.

Группы 
Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Аргентина

Венесуэла

Парагвай

Перу

Чили

Группа B

Боливия

Бразилия

Колумбия

Уругвай

Эквадор

Примечания 
Los que aspiran a dar la sorpresa, Mundo Deportivo, 7 July 1991, p. 25. 
Архив RSSSF

1991
1991
Футбол в Южной Америке в 1991 году